(2031)
  (2031)
  (2031)
  (2031)
 (2031)
 (2031)
  (2031)
  (2031)
 (2031)
   (2031)
 (2031)
|}
|}

De Hærvejsmotorvejen (Nederlands: Legerwegautosnelweg) is een geplande autosnelweg in Denemarken, die Kolding via Viborg met Aalborg moet gaan verbinden. Hierdoor zal de Østjyske Motorvej, de autosnelweg van Kolding via Aarhus naar Aalborg, ontlast worden. Vooral de Vejlefjordbrug bij Vejle is een filegevoelige plek.

De Hærvejsmotorvejen zal onderdeel zijn van de Primærrute 13. Deze weg loopt van Aarhus via Viborg naar Vejle. De Hærvejsmotorvejen is genoemd naar de prehistorische weg Hærvejen (Legerweg) tussen Viborg en Hamburg.

Alternatieven
Een alternatief voor de aanleg van de Hærvejsmotorvejen is de verbreding van de Østjyske Motorvej. Dit kost echter veel geld, omdat alle bruggen en viaducten dan aangepast moeten worden. Bovendien zal de Hærvejsmotorvejen door vlakker land lopen, dan de Østjyske Motorvej. Door deze redenen kreeg de Hærvejsmotorvejen steun van zowel liberalen als socialisten.

Autosnelweg in Denemarken
Midden-Jutland
Noord-Jutland
Zuid-Denemarken